Ōmi steht für:

 Ōmi-gun (Tottori), Landkreis der ehemaligen japanischen Provinz Inaba
 Provinz Ōmi, ehemalige Provinz Japans

Ōmi ist der Familienname folgender Personen:

 Yūsuke Ōmi (* 1946), japanischer Fußballspieler

Siehe auch: OMI